Renault (българска транскрипция Рено̀, френско произношение близо до Рьоно̀) е френски автомобилен производител. Renault също произвежда автобуси, трактори и камиони. Компанията е основана на 25 февруари 1899 г. от братята Луи, Марсел и Фернан Рено. По-късно Марсел загива в автомобилно състезание, а Фернан се оттегля по здравословни причини. Символът на диамант става лого на Renault през 1925 г., като за първи път е поставен на модела 40CV, който поставя редица рекорди по дължина на пробега и икономичност, и побеждава в рали „Монте Карло“. През 1944 г. Луи Рено е арестуван за сътрудничество с нацистите и хвърлен в затвора, където умира на 24 октомври. Дори и без Луи, името Renault продължава да живее в автомобилите. Генерал Шарл де Гол решава да национализира компанията и така названието ѝ се променя на „Régie Nationale des Usines Renault" (Национално управление на заводите Renault). Към 2019 г. за Renault работят 179 565 служители.

Брандинг 
Renault продава своята продукция под пет марки:: Renault, Lada, Dacia, Renault Samsung Motors и Alpine.

Знакът Renault 
Първият знак на Renault е представен през 1900 г. и се е състоял от преплетените инициали на братята Рено. Формата „диамант“ (ромб) се появява през 1925 г., като израз на твърдото желание марката да внушава силен и последователен корпоративен имидж. „Диамантеното“ лого на Renault преминава през много изменения.

През януари 2021 г., заедно с електрическата концептуална кола Renault 5 Prototype, е представено ново лого с плосък „диамант“. Логото получава много положителни отзиви, и през март 2021 г. Renault официално го представя като своя нов символ. Те планират първият модел Renault с новото лого ще бъде представен през 2022 г.

Леки автомобили 
 Renault 8, произвеждано и в България под наименованието Булгаррено
 Renault 9
 Renault 11
 Renault 12
 Renault 14
 Renault Fuego
 Renault 18
 Renault 19
 Renault Clio
 Renault Thalia
 Renault Mégane
 Renault Scénic
 Renault Vel Satis
 Renault Laguna
 Renault Latitude
 Renault Fluence
 Renault Talisman

Джип и SUV 
 Renault Koleos
 Renault Captur
 Renault Kadjar

Електрически автомобили 
 Renault Fluence Z.E.
 Renault Zoe
 Renault Kangoo Express Z.E.
 Renault Twizy

Товарни автомобили 
 Renault Magnum
 Kerax
 Premium Lander

Данни за продажбите

Източници

Външни препратки 
 Официална страница
 Страница на Рено клуб България

 
Производители на автобуси
Производители на трактори
Производители на камиони
Основани във Франция през 1899 година